Udonomeiga vicinalis är en fjärilsart som beskrevs av South 1901. Udonomeiga vicinalis ingår i släktet Udonomeiga och familjen Crambidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjärilar
vicinalis